Ни́кта (134340 II Nix, ранее S/2005 P 2) — естественный спутник Плутона, один из двух (с Гидрой) открытых в июне 2005 года космическим телескопом Хаббл.

Открытие и название 
Снимки, на основании которых было совершено открытие, были сделаны 15 и 18 мая 2005 года. Спутники на них были впервые обнаружены 15 июня 2005 года. После проведения дополнительных исследований и проверок, 31 октября 2005 года открытие было обнародовано. В 2006 году спутники получили собственные имена. Назван именем греческой богини ночи Никты (, «ночь»).

Название спутника было объявлено 21 июня 2006 года в циркуляре № 8723 Международного астрономического союза. Первоначально предполагалось дать спутнику имя Nyx. Однако, чтобы не путать спутник с астероидом 3908 Nyx, написание названия было изменено к форме, использовавшейся в позднеантичное время (Nix). Начальные буквы названий новооткрытых спутников Никта и Гидра (N и H) совпадают с начальными буквами миссии «Новые горизонты».

Орбита и размеры 
По имеющимся снимкам можно сделать вывод, что спутник находится на круговой орбите, в той же плоскости, что и Харон, на расстоянии приблизительно 50 000 км от Плутона. Фактически Никта обращается не вокруг Плутона, а вокруг общего центра тяжести системы Плутон—Харон. Никта приблизительно на 20 % темнее, чем её компаньонка Гидра. Ранее предполагались размеры от 32 до 145 километров. В 2015 году в ходе миссии «Новые горизонты» было установлено, что Никту можно описать трёхосным эллипсоидом с размерами (удвоенными полуосями)  километров; в следующем году была опубликована оценка . Таким образом, Никта — наиболее крупный из малых спутников Плутона.

Никта близка к орбитальному резонансу с Хароном, делая один оборот вокруг планеты за четыре орбитальных оборота Харона, а также с Гидрой (отношение периодов 3:2).

Строение поверхности и состав 
Поверхность спутника практически полностью покрыта крупнозернистыми частицами водяного льда. Это означает, что Никта сформировалась из облака ледяных обломков.

Деталям поверхности Никты Международный астрономический союз решил присваивать названия, связанные с именами божеств ночи.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 IAU Circular No. 8625
 Background Information Regarding Our Two Newly Discovered Satellites of Pluto
 NASA’s Hubble Reveals Possible New Moons Around Pluto 
 Two More Moons Discovered Orbiting Pluto 
 Популярная статья о Плутоне и его спутниках

Спутники Плутона
Астрономические объекты, открытые в 2005 году